Samariter steht für:

 ein Angehöriger der Religionsgemeinschaft der Samaritaner (in der Landschaft Samarien)
 der übersetzte Titel einer kenianischen Fernsehserie The Samaritans
 abgeleitet vom Barmherzigen Samariter im biblischen Gleichnis:
 die Bezeichnung für einen selbstlosen Helfer oder eine Helferin
 eine veraltete Bezeichnung für einen Ersthelfer; im 19. Jahrhundert / Anfang des 20. Jahrhunderts hießen Erste-Hilfe-Kurse Samariterkurse
 ein Kurzbegriff für Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, welche wie z. B. Samaritan International oder der Arbeiter-Samariter-Bund das Wort im Namen tragen
 im Samariterdilemma ein sozialwissenschaftlicher Begriff
 Samariterkirche
 Samariteranstalten in Fürstenwalde/Spree, soziale Einrichtung im Osten Brandenburgs
 Samariterhaus (Heidelberg)
 Samariterstiftung, einer der großen Anbieter sozialer Dienstleistungen in Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Samariterstraße
 Samariterviertel
 Samariterstift Grafeneck, siehe Tötungsanstalt Grafeneck